Kreuter ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kreuter (1886–1977), deutscher Wirtschaftsjurist
Alma Kreuter (1906–ca. 2007), deutsche Psychiatriehistorikerin
 Boris Kreuter (* 1970), deutscher Regisseur, Produzent und Autor
 Bruno Kreuter (1871–1938), Oberbürgermeister von Rosenheim
 Burkhard Kreuter (* 1955), deutscher Ingenieur und Geodät
 Charlotte Kreuter-Kirchhof (* 1970), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Cornelia Kreuter, österreichische Profitänzerin
 David Kreuter (* 1995), österreichischer Eishockeyspieler
 Dirk Kreuter (* 1967), deutscher Verkaufstrainer
 Eduard Kreuter (1864–1929), deutscher Generalmajor im Ersten Weltkrieg

 Helga Kreuter-Eggemann (1914–1970), deutsche Kunsthistorikerin
 Jens Kreuter (* 1965), deutscher Theologe und Jurist
 Johann Kreuter (1551–1599), deutscher Maler
 Karl Anton Kreuter (1876–1965), Lehrer, Autor und Heimatforscher
 Margot Kreuter-Tränkel (1929–2003), deutsche Schriftstellerin
 Marie-Luise Kreuter (1937–2009), deutsche Schriftstellerin und Bio-Gärtnerin
 Siegbert Kreuter (* 1929), österreichischer General

Siehe auch:
 Kräuter
 Kreuder
 Greuter
 Kreutern
 Kreutter